Шлагинтвейт — фамилия пяти братьев, известных исследователей и учителей:

 Герман Шлагинтвейт (1826—1882)
 Адольф Шлагинтвейт (1829—1857)
 Эдуард Шлагинтвейт (1831—1866)
 Роберт Шлагинтвейт (1833—1885)
 Эмиль Шлагинтвейт (1835—1904)

а также:

 Рейнхард Шлагинтвейт (род. 1928), глава ЮНИСЕФ Германии

Примечания